Octavilla puede referirse:

Octavilla (papel), hoja que sirve como soporte a un panfleto o publicidad.
Octavilla (poesía), estrofa.